Мата де Сандија има више значења:

 Мата де Сандија (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мата де Сандија (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мата де Сандија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику